Osoby o tym nazwisku:
 Ali Hassan Salameh – palestyński terrorysta
 George Salameh – libański narciarz alpejski
 Ibrahim Salameh – melchicki duchowny